Дмитрий Александрович Петренко (18 июня 1966, Волжский, Волгоградская область, СССР) — советский и российский футболист, нападающий; тренер.

Воспитанник Василия Ивановича Руденко. Карьеру футболиста начал в 1984 году в клубе второй лиги «Торпедо» Волжский. В 1990 году перешёл в волгоградский «Ротор», сыграл 17 матчей в высшей лиге. В середине сезона-1991 вернулся в «Торпедо». В конце 1992 года подписал контракт с немецким клубом «Вальдхоф», за который отыграл три сезона. С 1996 по 2007 год выступал за различные команды российских низших дивизионов. В 1999 году играл в чемпионате Казахстана за «Женис» Астана.

В 2004—2005 годах был играющим тренером камышинского «Текстильщика». В 2008—2012 — главный тренер «Энергии» Волжский. С июля по октябрь 2012 года — главный тренер «Олимпии» Волгоград.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Балаково»
Игроки ФК «Хопёр»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский
Тренеры ФК «Олимпия» Волгоград
Тренеры ФК «Армавир» Россия
Тренеры ФК «Кубань-2»
Тренеры ФК «Афипс»